KDP — аббревиатура, имеющая несколько значений

 Коммунистическая партия Германии ()
 Демократическая партия Курдистана

 электрооптические кристаллы дигидрофосфата калия